Serie A i fotboll 1977/1978 vanns av Juventus FC.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1977 i Italien
1978 i Italien
Fotbollssäsongen 1977/1978
1978/1978